Rustawi (georgisch ) steht für:
 zwei Orte in Georgien:
 Rustawi, selbstverwaltete Stadt in der Region Niederkartlien
 Rustawi (Aspindsa), Dorf in der Region Samzche-Dschwachetien, Munizipalität Aspindsa
 Rustawi 2, georgischer privater Fernsehsender
 Rustawi-Chor, georgischer Männerchor